Quatorze-Octobre ou XIV-Octobre ou  14-Octobre, avec ou sans majuscule, et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

14 octobre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

Les événements rappelés par cet odonyme sont notamment :

A Madagascar, 
 le  : date officielle de l'indépendance du pays vis-à-vis de la France, après deux ans de transition.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

Il existe également des odonymes en langue locale reprenant cette date, par exemple :

En espagnol, « 14 de Octubre » ou « Catorce de Octubre »
 Mexique : événement non connu
 (Calle) 14 de Octubre à Xalapa, dans l'État de Veracruz.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 
Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Homonymie
14